

Presentación previa 
Radu Albot fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Alexey Vatutin derrotó en la final a Guido Andreozzi.

Cabezas de serie 

  Casper Ruud (Segunda ronda)
  Florian Mayer (Segunda ronda)
  Adam Pavlásek (Semifinales)
  Jerzy Janowicz (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Jan Šátral ''(Segunda ronda)
  Guido Andreozzi ''(Finalista)
  Rubén Ramírez Hidalgo ''(Cuartos de final)
  Lukáš Rosol ''(Cuartos de final)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Poznań 2017